Каролін Гарсія була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в третьому колі її перемогла Арина Соболенко. 

Друга ракетка світу Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Анастасію Севастову з рахунком 6–3, 6–3. Для Возняцкі це була перемога на прем'єрному обов'язковому турнірі від часів BNP Paribas Open 2011.

Сіяні гравчині 

Четверо півфіналісток Wuhan Open виходять без боротьби в друге коло. Це такі гравчині:
 Ешлі Барті
  Анетт Контавейт
  Арина Соболенко
  Ван Цян

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

China Open, жінки, одиночний розряд
China Open, жінки, одиночний розряд